

Geografia 
 Adula – vetta più alta del Canton Ticino, al confine col Canton Grigioni
 Parc Adula – grande parco nazionale in Svizzera
 Alpi dell'Adula – sottosezione delle Alpi Lepontine, in Svizzera
 Gruppo dell'Adula – massiccio montuoso delle Alpi Lepontine, in Svizzera

Altro 
 L'Adula – periodico di cultura italiana e irredentista pubblicato nel canton Ticino dal 1912 al 1935

Pagine correlate 
 Capanna Adula